ULX steht für:
 ultra-luminous X-ray source, siehe Ultraleuchtkräftige Röntgenquelle
 Ulusaba Airport, Flugplatz im Ulusaba Private Game Reserve, Teil des Sabi Sand Game Reserve, Veld, Mpumalanga, Südafrika

Abkürzung